Гвинтова́ переда́ча — механічна передача, у якій взаємодія головних деталей у процесі роботи забезпечується по гвинтовій поверхні (лінії).

 Гвинтова передача (гвинтовий механізм або передача типу «гвинт-гайка») — механічна передача (гвинтова пара), що перетворює обертовий рух у поступальний або навпаки. У загальному випадку вона складається з гвинта і гайки.
 Гвинтова зубчаста передача — гіперболоїдна зубчаста передача першого роду, у якій початкові і ділильні поверхні зубчастих коліс є циліндричними, а спряжені поверхні зубців утворені у верстатному зачепленні спільною для них виробною поверхнею. Гвинтова зубчаста передача реалізується як циліндрична зубчаста передача гвинтовими колесами між валами з мимобіжними перехресними осями (зазвичай під кутом 90°).
 Гвинтова фрикційна передача — гіперболоїдна фрикційна передача, теоретичні поверхні фрикційних коліс якої є циліндричними.
 Хвильова гвинтова передача — різновид хвильової передачі, у якій роль гнучкого елемента виконує порожнистий гвинт або тонкостінна гайка. Генератор хвиль розташовується відповідно всередині або зовні від гнучкого елемента.

Примітки 

Передачі
Деталі машин